Northumberland County kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Northumberland County, New Brunswick, 
 Northumberland County, Ontario,

USA 

 Northumberland County, Virginia, county, 
 Northumberland County, Pennsylvania, county,

Se även 
 Northumberland - ett grevskap i England

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar